Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro era il detentore del titolo e ha vinto in finale 6–3, 7–5, contro Prakash Amritraj.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Mardy Fish (secondo turno)
  Fabrice Santoro (campione)
  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Igor' Kunicyn (quarti)

  John Isner (primo turno)
  Donald Young (secondo turno)
  Frank Dancevic (semifinali)
  Kevin Anderson (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Hall of Fame Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008